Serie A i fotboll 1988/1989 vanns av FC Internazionale Milano.

Slutställning

Kval till Uefacupen 
Match i Perugia, 30 juni 1990

AC Fiorentina kvalificerade sig för Uefacupen 1989/1990.

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
  - Italienskspråkig version med bilder och information.
  - Alla resultat på webbplatsen RSSSF

Källor 

1988 i Italien
1989 i Italien
Fotbollssäsongen 1988/1989
1988/1989